Hartley est le nom porté par plusieurs comètes découvertes par l'astronome britannique Malcolm Hartley.

 100P/Hartley ou Hartley 1 ;
 103P/Hartley ou Hartley 2 (survolée par la sonde spatiale Deep Impact) ;
 110P/Hartley ou Hartley 3.

Homonymie de comètes